Склад збірної Франції на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше…Франція
Франція 2000